

Селище міського типу:
 Кринички — Дніпропетровська область, Криничанський район

Села:
 Кринички — Автономна Республіка Крим, Кіровський район
 Кринички — Вінницька область, Крижопільський район
 Кринички — Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район
 Кринички — Дніпропетровська область, Солонянський район
 Кринички — Дніпропетровська область, Софіївський район
 Кринички — Донецька область, Єнакієвська міська рада
 Кринички — Івано-Франківська область, Коломийський район
 Кринички — Кіровоградська область, Новоархангельський район
 Кринички — Луганська область, Старобільський район
 Кринички — Миколаївська область, Миколаївський район
 Кринички — Одеська область, Березівський район
 Кринички — Одеська область, Подільський район
 Кринички — Рівненська область, Рівненський район
 Кринички — Харківська область, Харківський район
 Кринички — Чернігівська область, Семенівський район

 Кринички — назва села Буймир Житомирського району Житомирської області з 1946 по 2021 роки.
 Кринички — колишнє село Лебединського району Сумської області
 Кринички — колишнє село Роменського району Сумської області

Селище:
 Кринички — Донецька область, Амвросіївський район

Хутір:
 Кринички — колишній населений пункт, тепер у складі смт Гусятин Тернопільської області

Автостанція:
 Кринички — головна автостанція районного центра Криничанського району

Кринички () — село, Мінська область, Борисовський район